Хё́пкен ():

 Хёпкен — шведский дворянский род.
 Хёпкен, Андерс Юхан фон (1712—1789) — шведский государственный деятель, президент Канцелярии в 1752-1761 гг.
 Хёпкен, Арвид Никлас фон (1710—1778) — шведский композитор.
 Хёпкен, Даниель Никлас фон (1669—1741) — шведский государственный деятель периода «эры свобод».
 Хёпкен, Карл Фредрик фон (1713—1778) — шведский дипломат, один из лидеров партии шляп.